L'edizione 1995-1996 della Primera División argentina fu la sesta ad essere disputata con la formula dei tornei di Apertura e Clausura e la prima in cui vennero assegnati 3 punti per la vittoria. Sia l'Apertura 1995 che il Clausura 1996 furono vinti dal Vélez Sársfield, mentre il River Plate si impose nella Coppa Libertadores 1996.

Torneo di Apertura

Marcatori

Torneo di Clausura

Marcatori

Retrocessioni 
Il Belgrano de Córdoba e l'Argentinos Juniors furono retrocessi in Primera B Nacional.

Note 

Calcio nel 1995
Calcio nel 1996
Campionato argentino di calcio